Гаррі Марковіц — американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки (1990).
 Карл Марковіц — австрійський актор театру і кіно.
 Марті Марковіц — американський політик.